76 – pierwszy studyjny album holenderskiego DJ-a i producenta, Armina van Buurena. Wydany 1 czerwca 2003 roku.

Lista utworów

Edycja specjalna 
5 grudnia 2011 nakładem ProLogic Music dotychczas niewydany w Polsce album znalazł się w polskich sklepach. Edycja specjalna zawiera 2 dyski. Pierwszy jest podstawową płytą z pierwszego albumu van Buurena, a na drugim krążku znajdą się dodatkowe utwory.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2003
Albumy Armina van Buurena
Albumy Armada Music